

Patronyme 
Baranovski (masculin ; ) ou Baranovskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dmitri Baranovski (1979-), athlète ukrainien, spécialiste du fond et du marathon
 Piotr Baranovski (1892-1984), architecte et restaurateur russe puis soviétique
 Vera Baranovskaïa (1885-1935), actrice russe

Patronyme russe